Lionel Groulx - Canadees priester en historicus
 Rue Lionel-Groulx - straat in Montreal, Canada, vernoemd naar bovenstaande priester
 Lionel-Groulx (metrostation) - metrostation aan bovenstaande straat